Ettore Fecchi (1911-1972) – giornalista, critico cinematografico, regista e sceneggiatore italiano;
Massimo Fecchi (1946) – disegnatore e fumettista italiano;
Myriam Fecchi (1966) – conduttrice radiofonica e televisiva italiana